11-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских команд — турнир, организованный Международной Федерацией хоккея для национальных сборных команд по хоккею с шайбой.

Турнир в ТОП-дивизионе был проведён с 3 по 10 апреля 2007 года на аренах Виннипега и Селкирка (). В Виннипеге игры чемпионата принимала арена MTS Centre Winnipeg, в Селкирке — Selkirk Arena.

Регламент 
ТОП-дивизион вновь был расширен до 9-ти команд. В играх приняли участие 8 команд — участниц предыдущего турнира и команда  Швейцарии — победитель турнира в I дивизионе Чемпионата мира 2005 года. Согласно регламенту, на первом этапе команды были разделены на 3 группы. По результатам игр были сформированы группы второго этапа из команд занявших соответственно 1-е, 2-е и 3-и места в группах первого раунда.
 Команды, занявшие первые места в своих группах на первом этапе, разыгрывали право на участие в финальном матче. Занявшие 1-2-е места играли финальный матч. Команда, занявшая последнее место, участвовала в матче за бронзовые награды.
 Команды, занявшие вторые места в группах на первом этапе определяли победителя, который получал право играть в матче за 3-е место.
 Команды, занявшие третьи места в группах первого этапа разыгрывали право остаться в ТОП-дивизионе. Худшая команда выбывала I дивизион Чемпионата мира 2008 года.

В связи с расширением ТОП-дивизиона с 8-ми до 9-ти команд, для сборных команд, показавших худший результат во всех дивизионах по итогам предыдущего турнира было отменено понижение в классе в более низший дивизион и сохранено место в текущем дивизионе.

Ещё одним изменением в регламенте стало введение трехочковой системы и определение победителя в групповых матчах в овертайме или серии буллитов. Команда выигравшая таким образом получала за победу 2 очка, проигравшая — 1 очко.

Групповой этап

1-й раунд

Группа A 
Положение команд в турнирной таблице:

Группа B 
Положение команд в турнирной таблице:

Группа C 
Положение команд в турнирной таблице:

2-й раунд

Группа D 
Положение команд в турнирной таблице:

Группа E 
Положение команд в турнирной таблице:

Группа F 
Положение команд в турнирной таблице:

Время начала матчей местное (UTC-5).

Матч за 3-е место

Финал

Итоги 

Итоговое положение команд

По итогам турнира сборная команда  Казахстана будет выступать в I дивизионе Чемпионата мира 2008 года.

Индивидуальные награды

I дивизион 
Игры команд I дивизиона прошли с 4 по 8 апреля 2007 года в Никко ().

Положение команд в турнирной таблице:

По итогам турнира сборная команда  Японии будет выступать в ТОП-дивизионе Чемпионата мира 2008 года среди женских команд.

По итогам турнира сборная команда  Дании будет выступать во II дивизионе Чемпионата мира 2008 года среди женских команд.

II дивизион 
Игры команд II дивизиона прошли с 17 по 23 марта 2007 года в Пхеньяне ().

Положение команд в турнирной таблице:

По итогам турнира сборная команда  Словакии будет выступать в I дивизионе Чемпионата мира 2008 года среди женских команд.

По итогам турнира сборная команда  Словении будет выступать в III дивизионе Чемпионата мира 2008 года среди женских команд.

III дивизион 
Игры команд III дивизиона прошли с 5 по 10 марта 2007 года в Шеффилде ().

Положение команд в турнирной таблице:

По итогам турнира сборная команда  Австралии будет выступать в II дивизионе Чемпионата мира 2008 года среди женских команд.

По итогам турнира сборная команда  ЮАР будет выступать в IV дивизионе Чемпионата мира 2008 года среди женских команд.

Ссылки 
 Официальные результаты и статистика чемпионата на сайте ИИХФ 
 Результаты и статистика чемпионата 
 2007 Women's World Hockey Championship 

Апрель 2007 года
Спорт в Канаде в 2007 году
Ж
2007
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Канаде
Международные спортивные соревнования в Виннипеге
Чемпионаты мира в Канаде